Hinko  ist der Familienname folgender Personen:

 Diana Hinko (* 1943), österreichische Eiskunstläuferin
 Raimund Hinko (* 1951), deutscher Sportjournalist und Buchautor 

Hinko steht für:
 die tschechische Form des Vornamens Heinrich